

Крюкови — присілок, Молотніковське сільське поселення, Котельніцький район, Кіровська область
 Крюкови — присілок, Юбілейне сільське поселення, Котельніцький район, Кіровська область